Cette page contient les pages d'homonymie de Accident et L'Accident.

Un accident est un événement aléatoire et fortuit entraînant des dommages.

Philosophie 

En métaphysique, l'accident est l'opposé de l'essence (ou substance). C'est ce qui peut être modifié ou supprimé sans que la chose en elle-même change ou disparaisse.

Toponymie 

 Accident, localité située dans l’État du Maryland, aux États-Unis.

Œuvres 

séries télévisées
 Accident,  de la série télévisée américaine Alfred Hitchcock présente, diffusé en  ;
 L'Accident, série d'Edwin Baily avec Bruno Solo, diffusé en  ;

littérature
 Accident, roman de Danielle Steel publié en 1994 ;
 Accident, nouvelle policière d'Agatha Christie publiée en 1929 ;

cinéma
 L'Accident, film français de Louis Feuillade sorti en 1912 ;
 L'Accident, film français d'Edmond T. Gréville sorti en 1963 ;
 Accident, titre international de Polizeibericht Überfall, film allemand d'Ernő Metzner sorti en 1928 ;
 Accident, film britannique de Joseph Losey sorti en 1967 ;
 , film roumain de Sergiu Nicolaescu sorti en 1976 ;
 , film indien de  sorti en 1985 ;
 , film indien de  sorti en 2008 ;
 Accident, film hongkongais de Soi Cheang sorti en 2009 ;
 , film indien de  et  sorti en 2012 ;
 , film nigérian de  sorti en 2013.

Homonymie de titre